My Wife's Birthday – cortometraggio britannico del 1907 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
My Wife's Birthday – cortometraggio USA del 1912 diretto da Horace Vinton